Das Paul Hunter Classic 2011 (Event 4 der Players Tour Championship 2011/12) war ein Snooker-Turnier, das vom 25. bis 28. August 2011 in Fürth und Nürnberg ausgetragen wurde. Wie bereits im Jahr zuvor war es ein offizielles Ranglistenturnier der Main-Tour und somit Bestandteil der Snooker-Saison 2011/12. Zum ersten Mal übertrug Eurosport die Partien von Tisch 1 im etwa 500 Zuschauer fassenden abgetrennten Innenraum während der drei Haupttage live. Es war das erste Mal überhaupt, dass eines der 12 Einzelturniere der Players Tour im Fernsehen gesendet wurde. Gespielt wurde in der Fürther Stadthalle, wie in den Jahren zuvor, an insgesamt 10 Tischen.

Aufgrund der hohen Anzahl an Teilnehmern – insgesamt 244 – wurde die Vorrunde neben der Stadthalle auch im neuen, in Nürnberg gelegenen Billardzentrum des veranstaltenden SSC Fürth bei freiem Eintritt ausgetragen. Außerdem fand parallel zum Paul Hunter Classic ein Wildcard-Turnier für die Amateurspieler aus Kontinentaleuropa statt, in dem diese sich für die Wildcard-Runde des German Masters 2012 qualifizieren konnten.

Titelverteidiger war der Engländer Judd Trump. Ronnie O’Sullivan gab nach seiner kurzfristigen Absage im Vorjahr sein Debüt in Fürth. Mit seinem Maximum Break in der dritten Runde, dem ersten in der Geschichte des Paul Hunter Classic, gelang ihm einer der Höhepunkte des Turniers.

Lediglich vier Main-Tour-Spieler meldeten sich von vornherein nicht für das Turnier an: Stephen Maguire, Jamie Burnett, Andy Hicks und Igor Figueiredo. Auch die Nicht-Teilnahme von Björn Haneveer – der zwar gemeldet war, aber aufgrund einer Schulterverletzung wieder absagen musste – stand vor Turnierbeginn fest. Im Laufe des Turniers sagten außerdem Allister Carter, Graeme Dott, Tony Drago, Liam Highfield, Robin Hull, Joe Meara, Lucky Vatnani und Liang Wenbo ihre Teilnahme aus unterschiedlichen Gründen ab. Stuart Bingham, der zuvor die Australian Goldfields Open gewonnen hatte, wurde während der Turniertage Vater und war ebenfalls nicht anwesend.

Vorrunde

Vorrunde 1

Vorrunde 2

Vorrunde 3

Endrunde 
Die prominentesten deutschen Spieler Lasse Münstermann und Patrick Einsle hatten es nicht ins Hauptturnier geschafft, aber mit Stefan Joachim, Christof Biniarsch und dem Deutsch-Engländer Phil Barnes standen drei deutsche Vertreter in der ersten Runde. Allerdings unterlagen sie dort allesamt starken Gegnern.

Die größte Überraschung der ersten drei Runden gelang Passakorn Suwannawat. Der schwergewichtige Thailänder, der in dieser Saison seinen zweiten Anlauf auf der Main Tour nahm, besiegte den Weltranglistenersten Mark Williams und konnte die Leistung durch einen Sieg über Ken Doherty bestätigen. Danach gewann er auch noch sein Achtelfinale gegen Jamie Jones. Ein weiteres Achtelfinalspiel gewann der souverän gestartete Ex-Weltmeister Neil Robertson gegen einen starken Mark Joyce. Der Engländer Joyce hatte sich zuvor in einem der dramatischsten Spiele gegen seinen Landsmann Mark King durchgesetzt. King hatte im entscheidenden siebten Frame bereits zwei Snooker aufgeholt und sah wie der sichere Sieger aus, als ihm beim Versenken der vorletzten, pinkfarbenen Kugel auch der Spielball in die Mitteltasche rutschte.

Überzeugend spielte auch Mark Davis, der sich zuletzt in der Weltrangliste den Top 16 genähert hatte. Jeweils 4:2 besiegte er Jimmy White, Jamie Cope und im Achtelfinale Matthew Selt. Ein überraschendes Achtelfinale gab es zwischen dem Waliser Michael White, der den zweimaligen PHC-Sieger Shaun Murphy frühzeitig nach Hause geschickt hatte, und dem Iren Fergal O’Brien, der sich gegen Ding Junhui durchgekämpft hatte. Im direkten Vergleich behielt der Ire die Oberhand. Der souveränste Spieler in der Runde der letzten 16 war der Weltranglistendritte Mark Selby, der bis dahin keinen einzigen Frame abgegeben hatte. Auch Andrew Higginson, der zuvor immerhin Titelverteidiger Judd Trump ausgeschaltet hatte, ließ er dann keinen Frame. PTC-Spezialist Joe Jogia hatte es unter anderem gegen Top-16-Spieler Mark Allen wieder bis ins Achtelfinale geschafft, wo allerdings Stephen Lee für ihn Endstation war.

Der erste, wie immer von Begeisterung begleitete Auftritt von Ronnie O’Sullivan in Fürth verlief sehr erfolgreich. Wie Selby gab er bis ins Achtelfinale keinen Frame ab. Zudem gelang ihm in Runde 3 vor laufenden Kameras ein viel umjubeltes Maximum Break. Es war das Elfte seiner Karriere und das 78. offizielle Maximum Break der Snookergeschichte. Nachdem er sich sechs Monate den ersten Platz der Liste der Spieler mit den meisten Maximum Breaks mit Stephen Hendry geteilt hatte, war er ab diesem Zeitpunkt wieder alleiniger Führender in dieser Statistik. Li Yan, der zuvor den Weltmeister und Weltranglistenzweiten John Higgins besiegt hatte, konnte dem populären Engländer in der Runde darauf beim 2:4 nur zeitweise Widerstand leisten. Der einzige der zahlreich vertretenen Chinesen, der das Achtelfinale überstand, war somit Yu Delu mit relativ unspektakulären Siegen über Steve Davis und Jimmy Robertson.

Im Viertelfinale unterlag die Turnierüberraschung Passakorn Suwannawat doch klar dem Australier Neil Robertson mit 1:4, überraschend klar setzte sich Mark Davis gegen Fergal O’Brien mit 4:0 durch. Ohne die ganz großen Breaks, aber mit großer Spielsicherheit vor allem bei den langen Einstiegsbällen setzte sich der Engländer danach gegen Robertson durch, der zu viele Fehler machte, und erreichte sein erstes PTC-Finale. In der anderen Hälfte des Turnierbaums gab Selby gegen Stephen Lee zwar seinen ersten Frame ab, hatte aber ansonsten wenig Probleme. O’Sullivan zeigte dagegen erstmals Schwächen und Yu Delu erzwang den Entscheidungsframe, den der Engländer aber überzeugend gewann. So kam es danach zum vorgezogenen Finale der bis dahin besten Spieler des Turniers. Zudem führte O’Sullivan in der Wertung der PTC-Turniere dieser Saison, Selby war in der vorläufigen Weltrangliste auf dem Weg zur Nummer eins. In dem hochklassigen Match führte „Ronnie“ bereits mit 2:0 und 3:1, aber der für seine Nervenstärke bekannte Kämpfer Selby konnte die Partie noch zum 4:3 drehen.

Somit standen zwei Marks im Finale, das sich aber zu einem der kürzesten Endspiele der Turniergeschichte entwickelte. Nach einer schnellen Führung zog Selby seinem Landsmann im zweiten Frame den Zahn, als er dessen 70:0-Führung noch in einen 73:70-Sieg verwandeln konnte. Auch in den nächsten beiden Frames nutzte er schonungslos die Fehler und Ungenauigkeiten von Davis aus und gewann glatt mit 4:0. Mit den 2000 Weltranglistenpunkten für den Turniersieg rückte Selby auf Platz 2 (+1) der vorläufigen Wertung vor, den unterlegenen Mark Davis brachten die zusätzlichen 1600 Punkte auf Platz 15 (+4) nach vorne.

Runde 1 bis Achtelfinale

Viertelfinale bis Finale

Finale 

Quelle Spielplan:

Century-Breaks

Weblinks 
  (auf worldsnooker.com; PDF; 302 kB)
  (auf worldsnooker.com; PDF; 327 kB)
 Ergebnisse (auf snooker.org)

Einzelnachweise 

2011
04
Portal:Billard-AdM